The Heart of a Woman – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 The Heart of a Woman – film del 1920 diretto da Jack Pratt